Новое село () може да се отнася за:

 Новое село, село във Вяземски район на Смоленска област, Русия;
 Новое село, село в Гагарински район на Смоленска област, Русия;
 Новое село, село в Краснински район на Смоленска област, Русия;
 Новое село, село в Монастирщински район на Смоленска област, Русия;
 Новое село, село в Красноуфимски район на Свердловска област, Русия.

 Вижте също
 Ново село
 Новае сяло
 Нове село